Adriaan van Dijk (1743-1817), Nederlands burgemeester
 Adriaan van Dijk (korfballer), Nederlands korfballer